Hauswald ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Hauswald (1749–1804), deutscher Archivar, Übersetzer und Kanzlist
 Harald Hauswald (* 1954), deutscher Fotograf
 Herbert Hauswald (1912–unbekannt), deutscher Radrennfahrer
 Martin Hauswald (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Peter Hauswald (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker (Freie Wähler)
 Simone Hauswald (* 1979), deutsche Biathletin
 Steffen Hauswald (* 1963), deutscher Biathlet und Trainer

Hauswald ist die Bezeichnung von:

 Hauswald (Spiegelau), Ortsteil der niederbayerischen Gemeinde Spiegelau

 Siehe auch:
 Hauswaldt
 Haußwald